Ansats kan syfta på:

 Ansats (sport) – förberedelse till hopp eller kast
 Ansats (musik) – insatsögonblicket hos varje ton
 Ansats – inom fonetiken, de konsonanter som föregår stavelsekärnan, se stavelse
Ansats (matematik) - en matematisk teknik för problemlösning